Tempio di Giove Anxur  – tempio romano a Terracina
 Monte Giove  – montagna delle Alpi del Monte Leone e del San Gottardo nelle Alpi Lepontine
 Monte Giove  – montagna della Calabria
 Monte Giove  – montagna dell'Abruzzo
 Monte Giove – rilievo dell'Isola d'Elba